Sunkel ist der Familienname folgender Personen: 

 Edwin Sunkel (1854–1931), preußischer General der Infanterie
 Phil Sunkel (* 1925), US-amerikanischer Musiker
 Reinhard Sunkel (1900–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Werner Sunkel (1893–1974), deutscher Biologe und Ornithologe
 Wilhelm Sunkel, deutscher Architekt